Leonor de Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Leonor de Castilla (c. 1191-1244), hija del rey Alfonso VIII de Castilla y la reina Leonor de Plantagenet y primera esposa del rey Jaime I de Aragón.
 Leonor de Castilla (1241-1290), hija del rey Fernando III de Castilla y esposa de Eduardo I de Inglaterra.
 Leonor de Castilla (1256-1275), infanta de Castilla, hija del rey Alfonso X y de Violante de Aragón.
 Leonor de Castilla (1307-1359), infanta de Castilla, hija de Fernando IV y esposa del rey Alfonso IV de Aragón.
 Leonor de Castilla la de los Leones (m. c. 1413), hija ilegítima del rey Enrique II de Castilla y señora de la villa de Dueñas.
 Leonor de Alburquerque (c. 1374-1435), hija del infante Sancho de Castilla y de Beatriz de Portugal y esposa del rey Fernando I de Aragón.
 Leonor de Castilla (1393-1470), hija del duque Fadrique de Castilla y nieta de Alfonso XI de Castilla.
 Leonor de Castilla (1423-1425), princesa de Asturias, hija del rey Juan II de Castilla y de María de Aragón.
 Leonor Sánchez de Castilla (m. 1444), hija del conde Sancho de Castilla y nieta de Alfonso XI de Castilla.